Arnst ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Arnst (* 1950), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Arnst (1924–1986), deutscher Schauspieler